Cerco de Tessalônica (617)

Saque de Tessalônica (904)

Batalha de Tessalônica (995)

Batalha de Tessalônica (1014)

Batalha de Tessalônica (1040)

Batalha de Tessalônica (1040 - II)

Saque de Tessalônica (1185)

Nota: ocorreram outras batalhas em Salonica sobre as quais não existiam artigos à data em que esta página foi atualizada pela última vez: em 380, 586 ou 597, 615, 676-678 (cerco), 1224, 1264 e 1422-1430 (cerco).

Desambiguações de guerras e batalhas